Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tony Giammalva e Steve Meister che hanno battuto in finale Mike Bauer e Scott Davis 6–3, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Francisco González /  Van Winitsky (primo turno)
 Marty Davis /  Tracy Delatte (primo turno)

 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (primo turno)
 Peter Rennert /  Larry Stefanki (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1983